Конвергенција је процес или одређена околност постепеног приближавања тачки у простору или времену; различитих или сродних мишљења или вредности; помирење супротности, или постепено кретање према равнотежи.

Математика 
У математици, конвергенција описује гранично понашање, посебно бесконачних низова или редова према неком лимесу. Утврдити конвергенцију значи показати постојање таквог лимеса, који сам може бити и непознат. Следи списак сецифичнијих употреба овог израза:

 Конвергентни редови
 Апсолутна конвергенција
 Равномерна конвергенција
 Пречник конвергенције

Природне науке

Биологија 
 Конвергентна еволуција (спајање еволутивно несродних организама)

Рачунарство и технологија 
 Технолошка конвергенција

Друштвене науке 

Математика
Рачунарство
Технологија
Друштвене науке

id:Konvergensi media
de:Medienkonzentration
en:Concentration of media ownership
fr:Concentration des médias
he:ריכוזיות תקשורתית
lv:Mediju konverģence
hu:Konvergencia (egyértelműsítő lap)